Halde Brassert ist der Name folgender Bergehalden in Nordrhein-Westfalen:

 Halde Brassert I/II in Marl
 Halde Brassert III in Marl